101, het jaar
 101 (getal), het getal
 101 (term), een uit het Engels afkomstige term die een inleiding aanduidt